Ос може да се отнася за:

 Ос, конструктивен елемент
 Ос, град в Норвегия
 Оста, единият от геополитическите съюзи по време на Втората световна война
 Операция „Ос“, операция в Южна Европа през Втората световна война

Вижте също 
 Времева ос
 Осево време
 Ос на злото